Bale steht für:
 Bale (Äthiopien), historische Provinz in Äthiopien
 Bale (Gewicht), Gewichtseinheit
 Bale (Gebäude), Pavillon, auch Versammlungshalle auf Bali
 Bâle, französischer Name von Basel
 Bale (Kroatien) (ital.: Valle), Gemeinde in Istrien
 Balé, Provinz in Burkina Faso
 Balé, Fluss in Guinea, siehe Ouassoulou-Balé
 Bale, Ethnie im Nordosten des Tschad, auch Bäle, siehe Bideyat

Personen:
 Alanna Bale (* 1991), kanadische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Alice Marian Ellen Bale (1875–1955), australische Malerin
 Christian Bale (* 1974), britischer Schauspieler
 Christopher Bale (* 1982), walisischer Fußballspieler
 Emma Bale (* 1999), belgische Popsängerin
 Gareth Bale (* 1989), walisischer Fußballspieler
 John Bale (1495–1563), englischer Geistlicher und Dramatiker
 Lan Bale (* 1969), südafrikanischer Tennisspieler
 Natalie Bale (* 1986), australische Ruderin

BALE steht für:
 Bahnhof Berlin Alexanderplatz (DS100-Code)

Siehe auch:
 Balle
 Bail

Abkürzung